National Capital Region (englisch „Nationalhauptstadtregion“) steht für:

 National Capital Region (Indien), Region um Delhi, Indien
 National Capital Region (Kanada), Region um Ottawa und Gatineau, Kanada
 National Capital Region, Region um Manila auf Luzon, Philippinen, siehe Metro Manila
 National Capital Region, Metropolregion in den Vereinigten Staaten, siehe Washington Metropolitan Area